Kobyly bezeichnet

 Kobyly, Gemeinde im Okres Bardejov, Slowakei; siehe Kobyly (Slowakei)
 Kobyly, Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien; siehe Kobyly (Tschechien)
 Kobylí (Pustá Rybná) (Kobyly), Ansiedlung von Pustá Rybná, Okres Svitavy, Tschechien